Luczak oder Łuczak ist der Familienname folgender Personen:

 Dariusz Łuczak (* 1959), polnischer Rechtsanwalt und Leiter des polnischen Geheimdienstes ABW
 Grace Luczak (* 1989), US-amerikanische Ruderin
 Hania Luczak (* 1958), deutsche Biochemikerin, Journalistin und Redakteurin
 Hans-Jürgen Luczak (1943–2008), deutscher Ringer
 Jan-Marco Luczak (* 1975), deutscher Politiker (CDU)
 Kai Luczak (* 1966), deutscher Lichtgestalter
 Magdalena Łuczak (* 2001), polnische Skirennläuferin
 Olivia Luczak (* 1981), polnisch-deutsche Amateurboxerin
 Peter Luczak (* 1979), polnisch-australischer Tennisspieler
 Thomas Luczak (* 1952), deutscher Architekt
 Tomasz Łuczak (* 1963), polnischer Mathematiker